Sport/Voetbalmagazine, een Belgisch voetbaltijdschrift van de Roularta Media Group dat vanaf 2001 samen met Sport Magazine verscheen als Sport/Voetbalmagazine
 Voetbal Magazine (BCM), een Nederlands voetbaltijdschrift van BCM Publishing